Hippomarathrum leucospermum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Hippomarathrum leucospermum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leucospermum